A Igreja de Nossa Senhora de Santana de Japuíba é uma igreja em Japuíba, Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro.
Foi construída no século XVII, de frente para o rio Macacu, caminho de chegada à vila.

Ligações externas

 

Igrejas do Rio de Janeiro (estado)
História de Cachoeiras de Macacu